Апостольский нунций в Республике Болгария — дипломатический представитель Святого Престола в Болгарии. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Болгарии была учреждена на постоянной основе 29 сентября 1931 года, после установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Болгарией. в контексте Латеранских соглашений о создании государства-града Ватикан. Её штаб-квартира находится в Софии.

В настоящее время Апостольским нунцием в Болгарии является архиепископ Лучано Суриани, назначенный Папой Франциском 13 мая 2022 года.

История 
Апостольская нунциатура в Болгарии, в качестве постоянной Апостольской делегатуры, была учреждена в 29 сентября 1931 года, после установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Болгарией, в контексте Латеранских соглашений о создании государства-града Ватикан. Первый апостольским делегатом Святого Престола в Болгарии был монсеньор Анджело Джузеппе Ронкалли — будущий папа римский Иоанн XXIII.

Апостольская делегатура в Болгарии просуществовала до 1945 года, когда коммунистическое правительство разорвало дипломатические отношения между Святым Престолом и Болгарией, после смерти апостольского нунция. Дипломатические отношения между Святым Престолом и Болгарией были восстановлены в 1991 году, после падения коммунистического режима в Болгарии.

Апостольские нунции в Болгарии 
 Анджело Джузеппе Ронкалли — (16 октября 1931 — 30 ноября 1934 — назначен апостольским делегатом в Греции и Турции);
 Джузеппе Маццоли — (15 декабря 1934 — 8 декабря 1945);
 Дипломатические отношения разорваны (1945—1991);
 Марио Рицци — (28 февраля 1991 — 1996); 
 Бласку Франсишку Колласу — (13 апреля 1996 — 24 мая 2000 — назначен апостольским нунцием в ЮАР);
 Антонио Меннини — (8 июля 2000 — 6 ноября 2002 — назначен апостольским нунцием в России);
 Джузеппе Леанца — (22 февраля 2003 — 22 февраля 2008 — назначен апостольским нунцием в Ирландии);
 Януш Болонек — (24 мая 2008 — 25 апреля 2014, в отставке); 
 Ансельмо Гвидо Пекорари — (25 апреля 2014 — 31 декабря 2021, в отставке);
 Лучано Суриани — (13 мая 2022 — по настоящее время).

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Болгарии на GCatholic.org.

Примечания 

Болгария